Plaats in Indonesië
 Subik (Abung Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Lampung in de provincie Lampung
 Subik (Buay Pematang Ribu Ranau Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra